Under Cöver — сборник британской группы Motörhead, выпущенный 1 сентября 2017 года.

Список композиций

Участники записи

Motörhead
 Лемми Килмистер — вокал, бас-гитара
 Фил Кэмпбелл  — гитара, бэк-вокал
 Мик «Вёрзель» Бёрстон — гитара, бэк-вокал (треки 5 и 8)
 Микки Ди — ударные

Приглашённые музыканты 
 Бифф Байфорд — вокал  (трек 4)

Производство
 Камерон Уэбб — продюсер (треки 1, 3, 4, 7), микширование (трек 9)
  и  — продюсеры (треки 2, 6, 10, 11)
 Питер Солли — продюсер (трек 5)
  — продюсер (трек 8)

Позиции в чартах

Примечания 

Сборники Motörhead